São Tiago de Compostela pode referir-se a:

 Santiago Maior - um dos doze apóstolos de Cristo.
 Santiago de Compostela - capital da Galiza, Espanha.

Desambiguação